, page d'homonymie
 Kamil Kuczyński
 , page d'homonymie
 Mirosław Kuczyński
 Paweł Kuczyński
 Pedro Pablo Kuczynski
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 Ursula Kuczynski
 , page d'homonymie